Federation Cup 1981 var den 19. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Mesterskabet havde deltagelse af 32 hold, og turneringen blev spillet udendørs på grusbaner i Tamagawa-en Racquet Club i Tokyo, Japan i perioden 9. - 15. november 1981. Japan var Fed Cup-værtsland for første gang.

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som i finalen besejrede Storbritannien med 3-0. Dermed blev USA det første land, der vandt mesterskabet seks år i træk, og det var amerikanerkens tiende titel i alt, hvorved de forbedrede deres egen rekord for flest Fed Cup-titler. Storbritannien var i finalen for fjerde gang, men for første gang siden 1972, men det var også fjerde gang, at briterne måtte tage hjem med sølvmedaljerne. Det var første gang siden 1975, at Federation Cup-finalen ikke var et opgør mellem USA og Australien, og det var første gang siden 1972, at Australien ikke var en af finalisterne. Det vindende amerikanske hold bestod af Chris Evert-Lloyd, Andrea Jaeger, Rosie Casals og Kathy Jordan, mens Storbritannien blev repræsenteret af Sue Barker, Jo Durie og Virginia Wade.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 24 hold, der havde tabt i første eller anden runde i hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1981  

Fed Cup
Tennis i 1981
Tennis i Japan
Sport i Tokyo